Bažant ist der Familienname folgender Personen:

 Vladimír Bažant (1920–1973), tschechischer Chemiker

Bazant ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Bazant (1907–1996), österreichischer Komponist
 Leo Bazant-Hegemark (* 1945), österreichischer Altphilologe

Bažant ist der Markenname der slowakischen Brauerei Zlatý Bažant